Ludwig Traube peut faire référence à :
 Ludwig Traube (1818-1876), médecin allemand ;
 Ludwig Traube (1861-1907), historien, philologue et paléographe allemand.